Борис Бызов:
 Бызов, Борис Васильевич (1880—1934) — советский химик.
 Бызов, Борис Ефимович (1920—2012) — советский военачальник.